Le tournoi de tennis de Hong Kong est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1981 se dispute du 2 au .

Wendy Turnbull remporte le simple dames. En finale, elle bat Sabina Simmonds, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Kiyomura et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hong Kong
 Saison 1981 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Hong Kong
1981 à Hong Kong
Tennis en novembre 1981